Свитбе́рт (; умер около 800) — епископ Фердена. Святой, почитаемый Римско-католической церковью (день памяти — 30 апреля).

Святой Свитберт родился на острове Британия. Он был, вероятно, монахом. Присоединившись к миссионерам, отправлявшимся в Германию, святой Свитберт около 785 года стал епископом Фердена (Саксония).

Литература 
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ссылки 
 Suitbert
 Кельтские и староанглийские святые

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Германии
Христианские святые VIII века
Епископы Фердена
Епископы VIII века